То́мас Кри́стофер «Том» Инс (; 30 января 1992, Стокпорт, графство Большой Манчестер, Англия) — английский футболист, вингер клуба «Рединг». Сын бывшего капитана сборной Англии Пола Инса.

Клубная карьера

«Ливерпуль» 
Воспитанник академии «Ливерпуля». За основную команду «красных» сыграл лишь один раз: 22 сентября 2011 года вышел на 106-й минуте матча Кубка футбольной лиги с «Нортгемптон Таун». Матч закончился вничью (2:2), по серии одиннадцатиметровых выиграл «Ливерпуль» (4:2).

Аренда в «Ноттс Каунти» 
1 ноября 2010 года Инс отправился в аренду до января 2011 года в «Ноттс Каунти». Он дебютировал за новый клуб 6 ноября в первом раунде Кубка Англии против «Гейтсхеда» (2:0). 13 ноября он дебютировал в лиге в матче против «Эксетер Сити» (1:3). 11 декабря Инс забил свой первый гол в карьере «Милтон Кинс Донс».

«Блэкпул» 
3 августа 2011 года Инс подписал двухлетний контракт с «Блэкпулом». Он дебютировал за новый клуб в Кубке Англии 11 августа 2011 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей» (0:0). Инс забил свой первый гол за «Блэкпул» в матче против «Донкастер Роверс» (2:1) 18 октября 2011 года. 25 февраля 2012 он забил «Бристоль Сити». В плей-офф за выход в чемпионат Англии 19 мая 2012 года Инс забил, но «Вест Хэм Юнайтед» выиграл со счётом 2:1.

18 августа 2012 года, в первой игре сезона 2012/13, Инс забил два мяча в ворота «Миллуолла». После игры главный тренер команды Иэн Холлоуэй сказал, что «Блэкпул» получил по нему предложение от неизвестного клуба, но Инс решил остаться в клубе. Холлоуэй заявил: «Был интерес к Тому на прошлой неделе. Никто не слышал об этом, но я поделюсь с вами. Его отец хочет, чтобы он остался с нами».

7 августа он сделал дубль в матче против «Ипсвич Таун» (6:0). В сентябре он забил в матчах против «Барнсли» и «Мидлсбро». Он забил свой десятый гол в сезоне в ноябре, тем самым завершив четырёхматчевую голевую серию. В новом сезоне Инс отказался от перехода в клуб высшего дивизиона.

Аренда в «Кристал Пэлас» 
30 января 2014 года «Кристал Пэлас» взял Инса в аренду до конца сезона за один миллион фунтов.

«Халл Сити» и аренда в «Ноттингем Форест» 
В июле 2014 года Инс в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Халл Сити». Сыграв лишь в трёх матчах из девяти за «Халл», 30 октября Том был отправлен в краткосрочную аренду в «Ноттингем Форест» до 28 декабря. Инс сыграл в шести матчах и 22 декабря был досрочно возвращён «Халлом». 31 января 2015 года Инс провёл последнюю игру за «тигров», выйдя на замену в матче против «Ньюкасл Юнайтед» (0:3).

«Дерби Каунти» 
2 февраля 2015 года Инс был арендован клубом «Дерби Каунти» до конца сезона. 7 февраля Том оформил дубль в дебютном матче за «Дерби» против «Болтон Уондерерс» (4:1).

3 июля 2015 года «Дерби Каунти» выкупил Инса за 4,75 млн фунтов, что стало самым дорогим приобретением в истории клуба.

«Хаддерсфилд Таун» 
4 июля 2017 года Инс перешёл в «Хаддерсфилд Таун», подписав контракт до 2020 года.

24 июля 2018 года перешел в «Сток Сити». Первый гол забил в матче против «Блэкберна».

Карьера в сборной 
Инс сыграл четыре матча за сборную Англии до 17 лет в 2009 году и ещё четыре для за сборную до 19 лет в 2011 году. 29 августа 2012 он был призван в молодёжную сборную Стюартом Пирсом к матчу отборочного турнира чемпионата Европы против Азербайджана 1 сентября и к матчу с Норвегией четыре дня спустя. Он дебютировал за молодёжную сборную в матче против сборной Азербайджана. 5 февраля 2013 года он сделал дубль в матче со Швецией.

Статистика

Достижения 
 Лучший молодой игрок Чемпионшипа: 2012/13.
 Команда года по версии ПФА: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Сток Сити»